Riss kan betekenen:

Een rivier in Zuid-Duitsland, zie Riss (rivier);
Riss-ijstijd is een naam voor de vergletsjering van de Alpen tijdens het voorlaatste glaciaal, zie rissglaciaal.
RISS, de afkorting van de Rotterdam International Secondary School